Paternò Castello – ramo della famiglia Paternò
 Antonino Paternò Castello di San Giuliano – podestà e sindaco di Catania
 Antonino Paternò Castello, marchese di San Giuliano – politico e diplomatico italiano

 Benedetto Orazio Paternò Castello – patriota e politico italiano
 Giuseppe Bonajuto Paternò Castello – sindaco di Catania e deputato del Regno
 Ignazio Paternò Castello – archeologo e mecenate italiano
 Enrico Paternò Castello di Carcaci – politico italiano
 Ernesto Paternò Castello di Carcaci – religioso italiano
 Luigi Paternò Castello di Raddusa – podestà di Catania
 Michele Paternò Castello di Bicocca – politico italiano